Unter Amatitlán kann man verstehen:

 den Amatitlán-See im Süden Guatemalas
 das von 1877 bis 1935 bestehende Departamento Amatitlán in Guatemala
 Amatitlán (Guatemala), eine Stadt und ein Municipio im Departamento Guatemala in Guatemala
 Amatitlán (Veracruz), einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Amatitlán de Azueta, einen Ort im mexikanischen Bundesstaat Puebla